IP:
 IP (від англ. Internet Protocol; тж «інтернет протокол», «міжмережевий протокол») — протокол мережевого рівня для передавання датаграм між мережами, основа стеку протоколів TCP/IP:
IP-адреса, адреса ай-пі (від ) — це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет);
 IPv4 () — четверта версія мережевого протоколу IP;
 IPv5 () — експериментальний протокол для UNIX-систем;
 IPv6 () — нова версія IP-протоколу;
 IPsec (скорочення від ) — набір протоколів для забезпечення захисту даних, що передаються за допомогою протоколу IP, дозволяє здійснювати підтвердження справжності та/або шифрування IP-пакетів.
 IP (регістр процесора) — регістр, що містить адресу-зміщення наступної команди, що підлягає виконанню, щодо кодового сегмента CS у процесорах сімейства x86.
 ip (утиліта Unix) — утиліта командного рядка в Linux з пакету iproute2.
 IP (скорочення від ) — інтелектуальна власність.
 IP (ступінь захисту оболонки) () — маркування стандартизованого ступеню захисту оболонки пристрою від зовнішніх впливів.

Див. також 
 ІП (значення)